7 элемент, Седьмой элемент — многозначный термин:

 Седьмой элемент — бесплатная многопользовательская ролевая игра
 Седьмой элемент — песня из репертуара Витаса из альбома «Философия чуда»

Другое 

 Азот — седьмой элемент в таблице Менделеева

См. также 
 
 Шестой элемент